Conte di Dumbarton – titolo nella Paria di Scozia
 Dumbarton – città nel Dunbartonshire Occidentale, Regno Unito
 Dumbarton Oaks – villa del XIX secolo in stile federale a Georgetown, nei dintorni di Washington, D.C., Stati Uniti d'America
 Dumbarton Oaks Papers – rivista specialistica pubblicata dalla Harvard University Press
 Dumbarton Rock – castello presso l'omonima città scozzese
 Dumbarton – località degli Stati Uniti d'America, in Virginia